Монтефиоре — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Монтефиоре, Клод (Джозеф Голдсмид; 1858—1938) — еврейско-английский религиозный мыслитель, писатель и филантроп.
 Монтефиоре, Саймон Себаг (род. 1965) — английский историк и журналист.
 Монтефиоре, Мозес (1784—1885) — британский финансист и общественный деятель.

Другое 
 (782) Монтефиоре — небольшой астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Montefiori Cocktail — итальянский музыкальный коллектив, состоящий из братьев Монтефиоре.